Ахея — греческий топоним. Может означать:

 Ахея — область Греции на Пелопоннесе.
 Ахея (римская провинция) — провинция Римской империи.
 Ахейское княжество — государство крестоносцев.
  — древний город в , одной из восточных областей древней Персии (Державы Ахеменидов).
  — древний город в Киммерийском Боспоре.
  — древний укреплённый город на Родосе, упоминаемый Афинеем, известный из схолий к VII Олимпийской оде Пиндара и надписи IV—III вв. до н. э. из святилища Алектроны, обнаруженной на восточном склоне горы Филеримос, где был расположен древний Иалис. Находился на вершине горы Филеримос и соответствует Охирома, акрополю Иалиса, упоминаемому Страбоном.
 Дитики-Ахаия — община Греции.
 Като-Ахаия — малый город в общине Дитики-Ахаия в Греции.
  — село в общине Дитики-Ахаия в Греции.
  — село в сообществе Като-Ахаия в общине Дитики-Ахаия в Греции.
  — астероид.

См. также 
 Ахейцы